Плебановцы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Плебановцы — деревня в Берестовицком районе Гродненской области.
 Плебановцы — деревня в Волковысском районе Гродненской области.
 Плебановцы — деревня в Мостовском районе Гродненской области.
 Плебановцы — деревня в Щучинском районе Гродненской области.